«It’s No Good» () — песня британской группы Depeche Mode, второй сингл из их девятого студийного альбома Ultra, 32-й в дискографии группы. Вышел 31 марта 1997 года. Занимал пятую строчку в британском национальном сингл-чарте. Песня получила активную ротацию на американских радиостанциях и была представлена в пяти американских чартах, занимала первую строчку в чарте Hot Dance Club Play.

О песне 
«It’s No Good» — это мрачная, ритмичная и несколько «сексуальная» песня с ярко выраженным словесным хуком в припеве:

Версия заглавной песни « Mix», присутствующая на 12" и CD версиях сингла, была включена в состав второго диска двухдискового и трёхдискового изданий сборника Remixes 81–04. Версия « Future Mix», изначально доступная только на проморелизах, присутствует на третьем диске трёхдискового издания этого сборника.

Сторону «Б» занимает инструментальная композиция «Slowblow» — последний оригинальный би-сайд эры альбома Ultra. Композиция имеет медленное и задумчивое звучание.

Музыкальный видеоклип 
Видеоклип на «It’s No Good» снял режиссёр Антон Корбейн. В видео Depeche Mode изображены как низкопробная группа, которая даёт концерты в различных барах и пабах. Также, в клипе появляется и сам Антон Корбейн: он роняет микрофон, перед тем как отдать его Дейву Гаану. Видеоклип часто транслировался на MTV. На песню было также снято альтернативное видео, которое показывалось на концертах Depeche Mode во время .

Списки композиций 
 Все песни написаны Мартином Гором.

 Британские релизы

 Американские релизы

Переиздания

Чарты

Дополнительные факты 
 15 мая 1997 года на шоу The Tonight Show с Джеем Лено Depeche Mode исполнили «It’s No Good». Это было их первое выступление на американских телешоу с 1988 года, когда они исполняли «Strangelove».
 Группа Chevelle записала кавер-версию «It’s No Good», которая доступна на расширенном издании альбома Wonder What’s Next.

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 Информация о сингле и текст песни на официальном сайте Depeche Mode 

Синглы Depeche Mode
Синглы Mute Records
Синглы Reprise Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Видеоклипы Depeche Mode
Видеоклипы, снятые Антоном Корбейном
Песни, написанные Мартином Гором